Saaremaa  bezeichnet:

 Saaremaa, estnische Insel
 Saaremaa (Landgemeinde), Gemeinde in Estland
 Saaremaa, Fähre, siehe MM90FC
 (4163) Saaremaa, Asteroid